Casaletto (italienisch für „Kleiner Landhof“) ist Namensteil mehrerer italienischer Gemeinden:

 Casaletto Ceredano (Provinz Cremona), eine Gemeinde in der Provinz Cremona
 Casaletto Lodigiano (Provinz Lodi), eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Casaletto di Sopra (Provinz Cremona), eine Gemeinde in der Provinz Cremona
 Casaletto Spartano (Provinz Salerno), eine Gemeinde in der Provinz Salerno
 Casaletto Vaprio (Provinz Cremona), eine Gemeinde in der Provinz Cremona